Control Center steht für:

 Area Control Center, Flugsicherungszentrale
 Berlin Air Route Traffic Control Center, Luftverkehrskontrollzentrum Berlin
 Catalyst Control Center, Treiberpaket
 Darmstadt Control Center, Europäisches Raumflugkontrollzentrum der Europäischen Weltraumorganisation
 Mission Control Center,  Raumfahrt-Flugkontrollzentrum

Siehe auch:
Control Center Solutions